Lilo Kobi (1930-), zwemster, olympisch deelneemster
 Kobi Arad, Israëlisch-Amerikaanse componist en pianist
 Kobi Marimi (1991-), Israëlisch zanger en acteur
 Köbi Brechbühl (1952-), Zwitsers voetballer
 Köbi Kuhn (1943-2019), Zwitsers voetballer